LGSM steht als Abkürzung für:
 Samos International Airport in Griechenland (ICAO-Code)
 Lesbians and Gays Support the Miners, eine britische Gruppe von homosexuellen Aktivisten

Abkürzung